Университет Невшателя (, UniNE) — университет, расположенный в Невшателе, во франкоязычной части Швейцарии. Университет включает в себя четыре факультета и более десятка кафедр, включая искусство и гуманитарные науки, естественные науки, право и экономика. Факультет искусств и гуманитарных наук является самым крупным факультетом Университета Невшателя, насчитывающий примерно 2000 студентов.

Ежегодный бюджет университета составляет около CHF 143 миллиона, а ежегодный исследовательский фонд рассчитан на CHF 40 миллионов. Примерно насчитывается около 4200 студентов, включая 600 студентов докторантур. Ежегодно, вручается более 1100 дипломов, лицензий, степеней PhD и сертификатов.

Структура 
Университет Невшателя имеет следующие факультеты:
 Факультет гуманитарных наук,
 Факультет точных наук,
 Факультет права и экономики,
 Теологический факультет.

Личности связанные с университетом 
 Элизабет Бом-Шнайдер — член Федерального совета Швейцарии.
 Ален Берсе — член Федерального совета Швейцарии, президент страны (2018, 2023).
 Али Хюсрев Бозер — министр иностранных дел, премьер-министр Турции, юрист доктор философии.
 Ульрих фон Брокдорф-Ранцау — немецкий дипломат, министр иностранных дел Германии, посол в СССР.
 Дидье Буркхальтер — член Федерального совета Швейцарии, президент страны (2014).
 Ролен Вавр — швейцарский математик, специалист по математической астрофизике.
 Фредерик Луи Годе — швейцарский богослов и теолог.
 Пьер Грабер — член Федерального совета Швейцарии, президент страны (1975).
 Анн-Лиз Гробети — швейцарская писательница.
 Е Пэйцзянь — китайский ученый в области информационных технологий и космонавтики, руководитель и главный конструктор лунной программы Китая.
 Анри Александр Жюно — швейцарский евангелический теолог, этнолог, лингвист и миссионер в Южной Африке.
 Мохаммед Мосаддык — иранский политический и государственный деятель, премьер-министр Ирана (1951—1952, 1952—1953).
 Росарио Мурильо — никарагуанская поэтесса, государственный и политический деятель, вице-президент Никарагуа (с 2017 года).
 Пьер Обер — член Федерального совета Швейцарии, президент страны (1983, 1987).
 Жан Пиаже — швейцарский психолог и философ, известен работами по изучению психологии детей.
 Макс Птипьер — член Федерального совета Швейцарии, президент страны (1950, 1955, 1960).
 Эмиль Станислав Раппапорт — польский и еврейский юрист, специалист в области уголовного права, один из создателей доктрины международного уголовного права.
 Дени де Ружмон — швейцарский писатель, переводчик, философ и общественный деятель.
 Найма Сальбом — шведский химик, минералог.
 Хуан Цзицин — китайский ученый, геолог-тектонист, специалист в области стратиграфии и нефтяной геологии.
 Уильям Хэтчер — американский математик и философ.
 Авраам Ярмолинский — американский историк, литературовед, литератор, переводчик.

Примечания

Ссылки 
 
 

 
Невшатель